Чернобай — прізвище.

Відомі носії 
 Чернобай Андрій Петрович (1917—1988) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Чернобай Анжела Анатоліївна (* 1971) — українська футболістка, воротар.
 Чернобай Лариса Миколаївна — доктор сільськогосподарських наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.
 Чернобай Сергій Анатолійович (нар. 1992) — український футболіст.
 Чернобай Юрій Миколайович (* 1946) — академік Лісівничої академії наук України, доктор біологічних наук, професор.

Див. також 
 Чорнобай

Примітки 

Українські прізвища